Гусарчай (, ) — село в Хачмазском районе Азербайджана, расположенное на реке Гусарчай.

Население 4 776 жителей. Состав населения многонациональный, наряду с азербайджанцами значительную часть составляют таты и лезгины.

Примечания 

Населённые пункты Хачмазского района